Alte Rheinbrücke bezeichnet:

Alte Rheinbrücke (Bonn)
Alte Rheinbrücke Rheinfelden
Rheinbrücke Konstanz